Усожа — топоним:

 Усожа — река в Курской области, приток Свапы.
 Усожа — река в Брянской области, приток Неруссы.
 Усожа — село в Комаричском районе Брянской области.
 Усожа — железнодорожный разъезд и одноимённый населённый пункт при нём в Комаричском районе Брянской области.